СОУ „Йордан Йовков“ може да се отнася до:

 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в град Бургас;
 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в град Кърджали;
 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в село Окорш, община Дулово, област Силистра;
 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в село Рибново, община Гърмен, област Благоевград;
 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в град Русе;
 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в град Тервел;
 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в град Тутракан;
 10 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в град Сливен;
 26 СОУ „Йордан Йовков“ — училище в град София.

Пояснителни страници